Это статья о регионе в Омане. О регионе в Саудовской Аравии см. Эш-Шаркия; о регионе в Египте см. Шаркия

Эш-Шарки́я (Восточный; ) — регион (минтака) в Султанате Оман.
 Административный центр — Сур.
 Площадь — , население — 

В 2011 году в ходе административно-территориальной реформы регион разделился на две мухафазы: Северная Эш-Шаркия и Южная Эш-Шаркия (территории уточняются).

География 
Расположен в северо-восточной части страны, на побережье Оманского залива и Аравийского моря.

На севере граничит с мухафазой Маскат, на западе с регионом Эд-Дахилия, на юге с регионом Эль-Вуста.

В 20 км от побережья находится остров Масира.

Туризм 
Одной из основных достопримечательностей региона является морское побережье, наиболее привлекательное для туристов в районе от мыса Рас-эль-Хадд до мыса Рас-эль-Гайма (42 км). Здесь ежегодно около  зелёных черепах откладывают свои яйца. Природа в этом районе находится под патронажем Министерства Омана по региональным муниципалитетам, окружающей среде и водным ресурсам.

Административное деление 
Регион Эш-Шаркия делится на 11 вилайетов с центрами в городах:
 Сур
 Ибра
 Мудайби
 Эль-Камиль-валь-Вафи
 Джалан-Бани-Бу-Хасан
 Джалан-Бани-Бу-Али
 Вади Бани-Халид
 Дима-ват-Таийин
 Бидия
 Эль-Кабиль
 Масира

Административное деление Омана